Plusieurs villes sont surnommées ville aux cent mosquées : 

Fès
Falloujah
Kairouan
Nefta 
Zabid

Voir aussi

 Mulhouse, dite « ville aux cent cheminées »
Ville aux cent clochers

Surnom de ville